BTR – bojowy transporter opancerzony

 BTR-40
 BTR-50
 BTR-60
 BTR-70
 BTR-80
 BTR-90
 BTR-152 
 BTR-D
 BTR-3 – ukraiński transporter opancerzony
 BTR-4 – ukraiński transporter opancerzony
 Big Time Rush - serial aktorski emitowany na kanale nickelodeon